Asset (engl.) steht für:
 Vermögen (Wirtschaft), Gesamtheit aller Güter eines Wirtschaftsunternehmens
 Anlagevermögen, in einem Betrieb längerfristig eingesetzte Wirtschaftsgüter
 Kernkompetenz eines Unternehmens, zentrales Unternehmensfeld
 Inhalt (Daten, Dateien, Medien) im Content-Management, siehe Medieninhalt

ASSET steht als Abkürzung für:
 ASSET-Road, Advanced Safety and Driver Support for Essential Road Transport, von der EU gefördertes experimentelles Projekt zur Verkehrskontrolle 

Siehe auch: